Audio Video Standard
 system AVS
 AVS (zawieszenie)
 zwężenie zastawki aortalnej